Cytosporium är ett släkte av svampar. Cytosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cytosporium